Екатериновский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Екатериновский сельсовет — в Добровском районе Липецкой области.
 Екатериновский сельсовет — в Моршанском районе Тамбовской области.